Cioffi ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Cioffi (* 1935), US-amerikanischer Schauspieler
 Claudio Cioffi (* 1951), US-amerikanischer Sozialwissenschaftler
 Frank Cioffi (1928–2012), britischer Philosoph
 Gabriele Cioffi (* 1975), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Halle Cioffi (* 1969), US-amerikanische Tennisspielerin
 John Cioffi (* 1956), US-amerikanischer Elektroingenieur